Daudelo ist der Name folgender osttimoresischer Ortschaften:

 Daudelo im Suco Manetú, Subdistrikt Maubisse, Distrikt Ainaro, siehe Manetú
 Daudelo im Suco Meligo, Subdistrikt Cailaco, Distrikt Bobonaro, siehe Meligo